Ujae Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Ujae Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Ujae (ö), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar